Henryk Pawłowski (1899–1942) – działacz niepodległościowy, prawnik, działacz Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, pracownik ubezpieczeniowy
 Henryk Pawłowski (1946–2016) – formierz odlewnik, poseł na Sejm PRL VI kadencji
 Henryk Pawłowski (1960–2016) – nauczyciel matematyki